Podmaniczky-kastély (Aszód)
Podmaniczky–Széchényi-kastély (Aszód)
Podmaniczky-kastély (Kartal)
Podmaniczky-kastély (Verseg-Fenyőharasztpuszta)
Podmaniczky–Vigyázó-kastély (Budapest-Rákoskeresztúr)